Cinco o 5 puede referirse a:
 El número cinco.
 El año 5 después de Cristo y el año 5 antes de Cristo.
 El mes de mayo.
 El álbum 5, de Megaherz.
 Cinco, área no incorporada en el condado de Kern, estado estadounidense de California.
 CINCO, película colombiana estrenada en 2016.
 Cinco, película filipina de 2010.
 Cinco Radio, corporativo radiofónico mexicano con sede en Puebla de Zaragoza. 
 Los Cinco, un círculo de compositores que se reunieron en San Petersburgo, Rusia.
 Los Cinco, una colección de libros publicados por la escritora inglesa Enid Blyton.
 Número Cinco, personaje de la serie de televisión Battlestar Galáctica (2003)